Gyaltsenglossus est un genre basal d'hémichordés qui vivait il y a  et qui a été identifié dans les schistes de Burgess. L'unique espèce représentée est Gyaltsenglossus senis.

Systématique 
Le genre Gyaltsenglossus et l'espèce Gyaltsenglossus senis ont été décrits en 2020 par ,  et .

Description 
Gyaltsenglossus senis a une apparence vermiforme et une longueur comprise entre . Le corps se compose d'une trompe ovoïde allongée, d'une couronne de six bras nourriciers, d'un tronc cylindrique et d'une structure postérieure ronde. Chacun des bras nourriciers, d'environ  de long, porte une quinzaine de paires de tentacules symétriques. Ils lui permettaient de se nourrir en filtrant l’eau de mer alors qu'avec sa trompe ou proboscis (d'environ  de long) il aspirait des particules organiques déposées sur le fond marin. L'intestin est droit, l'anus se termine immédiatement avant la partie postérieure.

Phylogénie

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

Hemichordata
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database
Taxon fossile décrit en 2020
Paléontologie au Canada